Довгалю́к — українське прізвище.

 Довгалюк Андрій (?—?) — український лірник ХІХ століття.
 Довгалюк Віктор Олександрович (1967) — україно-німецький художник та скульптор.
 Довгалюк Іван Іванович — український архітектор.
 Довгалюк Ірина Григорівна — директор ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», кандидат наук, кавалер ордена княгині Ольги.
 Довгалюк Олександр Панасович (1942–2004) — український художник, вчитель, засновник художньої школи.
 Довгалюк Петро Микитович (1904–1989) — український літературознавець.
 Довгалюк Роман Олександрович — капітан Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Довгалюк Теодосій (1907–1943) — пастор, один з основоположників Української Євангелицько-Реформованої Церкви на Волині.
 Довгалюк Харитон (1916–2006) — український письменник, журналіст, священик.

Примітки 

Українські прізвища